Het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen van 2010 (kortweg: WK Voetbal vrouwen -17) is de 2e editie van het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 17 en is bedoeld voor speelsters die op of na 1 januari 1992 geboren zijn. Het toernooi werd van 5 tot en met 25 september in Trinidad en Tobago gehouden.

Geplaatste teams

Speelsteden

Eindronde

Groepsfase
De loting voor het eindtoernooi vond op 5 mei plaats in Port of Spain.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase 

Voetbal in 2010
Voetbal in Trinidad en Tobago
Wereldkampioenschap voetbal meisjes
Sportevenement in Trinidad en Tobago